Zečević ist der Familienname folgender 
 Aleksandar Zečević (* 1975), bosnischer Basketballspieler
 Stanko Zečević (1994–2013), bosnischer Fußballspieler